Cet article présente les différentes confrontations entre les équipes de rugby à XV d'Afrique du Sud et d'Uruguay. Depuis 1999, ces deux équipes se sont affrontées deux fois en Coupe du monde de rugby à XV et une fois en test-match. Ces trois rencontres ont résulté à chaque fois d'une victoire de l'Afrique du Sud.

Historique 

Dans l'ère du rugby moderne, l'Afrique du Sud et l'Uruguay se sont rencontrés à trois reprises. La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 11 juin 2005 pendant un test-match.

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Uruguay
Afrique du Sud